Ускоци могу бити:
 Ускоци
 Ускоци (племе), племе Црне Горе у Старој Херцеговини
 Ускоци (Стара Градишка), насеље у општини Стара Градишка, Хрватска